Pennemann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pennemann (1906–1985), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Theodor Pennemann (1861–1932), deutscher Agrarfunktionär, Politiker und Mitglied des Reichstages